Die Internationale Württembergische Damen-Tennis-Meisterschaften um den Stuttgarter Stadtpokal 2017 waren ein Damen-Tennisturnier in Vaihingen, einem Stadtbezirk von Stuttgart. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2017 und fand vom 26. Juni bis 2. Juli 2017 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2017
Tennisturnier in Stuttgart
Vaihingen (Stuttgart)